«Математика для школьников» — ежеквартальный журнал Министерства образования и науки Российской Федерации. Издаётся с 2001 года. 
Публикует статьи отечественных и зарубежных специалистов в области математики. Главный редактор — кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России, лауреат Премии правительства РФ в области образования Евгений Бунимович.

Основные рубрики 
 «Иду на экзамен»
 «Советы к уроку»
 «Проверь себя»
 «Академия математики»
 «Неожиданная математика»

Математические журналы
Школьное образование